;
  ;
 The Voice Kids (Arabe) ;
  ;
 The Voice Kids (Belgique francophone) ;
 The Voice Kids, une émission néerlandophone de télévision belge ;
  ;
 The Voice Kids (Canada) ;
 The Voice Kids (Colombie) ;
 The Voice Kids (Danemark) ;
 The Voice Kids (Finlande) ;
 The Voice Kids (France) ;
 The Voice Kids (Grèce) ;
 The Voice Kids (Inde) ;
 The Voice Kids (Indonésie) ;
 The Voice Kids (Pays-Bas) ;
 The Voice Kids (Pérou) ;
 The Voice Kids (Philippines) ;
 The Voice Kids (Pologne) ;
 The Voice Kids (Portugal) ;
 The Voice Kids (Roumanie) ;
 The Voice Kids (Royaume-Uni) ;
 The Voice Kids (Russie) ;
 The Voice Kids (Corée du Sud) ;
 The Voice Kids (Espagne) ;
 The Voice Kids (Thaïlande) ;
 The Voice Kids (Turquie) ;
 The Voice Kids (Ukraine) ;
 The Voice Kids (États-Unis, espagnol) ;
 The Voice Kids (Vietnam).

Voir aussi